Лычковцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лычковцы — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Лычковцы — упразднённый хутор в Остринском сельсовете Щучинского района Гродненской области.
 Лычковцы — деревня в Василишковском сельсовете Щучинского района  Гродненской области.

Украина 
 Лычковцы — село в Гусятинском районе Тернопольской области.